Amt für Volksgesundheit heißen:
 Hauptamt für Volksgesundheit der NSDAP
 Amt für Volksgesundheit (DAF) der Deutschen Arbeitsfront
 Amt für Volksgesundheit der österreichischen Länder ab 1917, siehe k.k. Ministerium für Volksgesundheit

Siehe auch:
 Gesundheitsamt – zum Begriff